Above Suspicion qui peut se traduire par Au-dessus de tout soupçon est le titre original de plusieurs œuvres en anglais :

littérature
 Above Suspicion, roman de Helen MacInnes paru en 1941 ;
 Above Suspicion, roman non fictionnel de Joe Sharkey paru en 1993 ;
 Above Suspicion, roman de Lynda La Plante paru en 2004 ;

cinéma et télévision
 Above Suspicion (en français, Un espion a disparu), film américain sorti en 1943, adapté du roman de Helen MacInnes ;
 , téléfilm américain diffusé en 1995 ;
 Above Suspicion (en français, À visage découvert), film américain sorti en 2000 ;
 Above Suspicion (en français, Insoupçonnable), série télévisée britannique diffusée en 2009-2012, adaptée de la série de romans de Lynda La Plante ;
 Above Suspicion, film américain adapté du livre de Joe Sharkey (2019).